

Presentación previa 
Matt Reid y John-Patrick Smith eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Denis Kudla y Daniel Nguyen ganaron el título tras derrotar en la final Jarryd Chaplin y Luke Saville.

Cabeza de serie

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Cuartos de final)
  Gong Maoxin /  Zhang Ze (Semifinales, baja)

<ol start=3>
  Ruan Roelofse /  Christopher Rungkat ''(Cuartos de final)
  Jarryd Chaplin /  Luke Saville ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Binghamton 2017